Secchia ima više značenja:
 Secchia, Bergamo
 Secchia, Modena